Cox Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cox Peak (Catron County, New Mexico)	
 Cox Peak (Doña Ana County, New Mexico)